Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Abierto Mexicano de Tenis Mifel 2018 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 15 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 28. bis 29. Juli 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 66 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Cabo San Lucas